Монесса (+456) — святая дева, память 4 сентября.

По преданию, святая Монесса (Monessa, Munessa) была дочерью вождя одного из ирландских племён. Она была крещена святым Патриком. Выйдя из воды, она тотчас отошла ко Господу, преисполненная благодати.

Более о ней ничего не известно.

Примечания

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые
  
 

Святые Ирландии
Католические святые